То́маш Ка́берле (; род. 2 марта 1978, Раковник, Чехословакия) — чешский хоккеист, защитник. Прозвище — «Кэбби» (). Брат Франтишека Каберле, сын Франтишека Каберле-старшего.

На драфте НХЛ 1996 года был выбран в 8 раунде под общим 204 номером клубом «Торонто Мейпл Лифс». Чемпион мира 2005 года и бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года в составе сборной Чехии. Обладатель Кубка Стэнли 2011 в составе «Бостон Брюинз».

Награды 
 Чемпион мира, 2005 (сборная Чехии)
 Серебряный призёр чемпионата мира, 2006 (сборная Чехии)
 Бронзовый призёр Олимпиады, 2006 (сборная Чехии)
 Участник матча «Всех звёзд» НХЛ (2002, 2007, 2008, 2009)
 Обладатель кубка Стэнли 2011 («Бостон Брюинз»)
 Признан «хоккеистом сезона» и лучшим защитником в чешской Экстралиге: 2005

Статистика

Клубная статистика

Международная статистика

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте НХЛ
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Рытиржи Кладно»
Игроки «Сент-Джонс Мэйпл Лифс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки ХК «Комета»